ATXN2L () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 075 амінокислот, а молекулярна маса — 113 374.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як ацетилювання, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки